

Irodalom
 Úton, Jack Kerouac regénye

Film
 Úton (1967), magyar tévéfilm
 Úton (1983), Andrej Tarkovszkij dokumentumfilmje
 Úton (1988), magyar film
 Úton (2010), Jasmila Žbanić bosnyák filmrendező filmje
 Úton (2012), Walter Salles 2012-ben bemutatott filmje

Televízió
 Úton (1977–1992), (Auf Achse) német televíziós sorozat

Színház
 Úton, Viktor Kozov színdarabja

Zene
 Úton, a Unique együttes kislemeze, illetve annak címadó dala